ČT Sport, полное название Česká televize Sport (ранее ČT4 Sport и ČT4), — чешский спортивный телеканал телекомпании Чешского телевидения.

История 
Начал вещание 10 февраля 2006, в день открытия Зимней Олимпиады в Турине. Изначально назывался ČT4 Sport, стал одним из пионеров цифрового вещания в Чехии. Телеканал ведёт трансляции матчей по футболу и хоккею, чемпионатов по лёгкой атлетике и различных европейских турниров, а также соревнований Олимпийских игр. В 2008 году был переименован в ČT4, в сентябре 2012 года получил название ČT Sport. Доступен через кабельные операторы, спутники и цифровые системы.

ČT Sport HD 
ČT Sport HD — версия телеканала в высокой чёткости, вещающая с 3 мая 2012.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы на чешском языке
Общественные телеканалы Чехии
Телеканалы, запущенные в 2006 году
Общественные телеканалы по алфавиту
Чешское телевидение
Общественные спортивные телеканалы
Общественные HD-телеканалы